Breton – person fra antikken.
 Breton (hund) – hunderace fra Bretagne.

pl:Rasy z serii gier The Elder Scrolls#Breton